Egyptisch Dodenboek
Tibetaans Dodenboek
Delok
Necrologium